Carmelo Moncada Oneto – nobile, politico e militare italiano
 Emanuele Moncada Oneto – nobile, politico e militare italiano